Miejscowość we Włoszech
 Viola – miejscowość i gmina w regionie Piemont, w prowincji Cuneo
Miejscowości w USA:
 Viola – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Viola – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Viola – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Viola – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Viola – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Viola – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Warren
 Viola – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Viola (ang. Viola Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
Postaci:
 Viola – brazylijski piłkarz, mistrz świata z 1994 roku
 Wiola – imię żeńskie
Instrument muzyczny:
 viola – altówka/barokowy instrument muzyczny
 Viola Profonda – instrument muzyczny
Rodzaj:
 Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych